S 171 steht für:

 U Hecht (S 171), Nachkriegskennung des U 2367, deutsches U-Boot der Klasse XXIII/240
 U 22 (Bundeswehr), deutsches U-Boot der Klasse 206